Риел може да се отнася за:

 Луи Риел – Канадски политик
 Камбоджански риел – Парична единица на Камбоджа